— город в Японии, расположенный в южной части префектуры Ниигата. Основан 1 ноября 2004 года путём объединения посёлков Ямато и Муйка уезда Минамиуонума. 1 октября 2005 года в состав Минамиуонумы вошёл посёлок Сиодзава. В городе делают наилучший сорт риса в Японии — косихикари.

География 

Город Минамиуонума расположен в долине в горном регионе префектуры Ниигата, в районе Японии известном как «снежная страна». С Минамиуонумой на севере граничат город Уонума и , а на юге — посёлок Юдзава, популярный лыжный курорт. Река Уоно протекает почти через весь город. Город и окружающие его площади испещрены онсэнами (японскими горячими источниками), а кроме того, там находятся 8 горнолыжных курортов, популярных в зимнее время. В Минамиуонуме много заливных полей и бахчей, где выращиваются арбузы. Помимо этого, Минамиуонума — крупный регион выращивания риса.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт 

Города префектуры Ниигата
Города, основанные в XXI веке